Дворцовая контора — в Российской империи учреждение в составе Министерства императорского двора. Конторы занимались обеспечением придворного хозяйства для нужд Императорской фамилии.

Наиболее известны следующие дворцовые конторы:

 Архангельская губернская дворцовая контора
 Казанская губернская дворцовая контора
 Московская дворцовая контора
 Нижегородская губернская дворцовая контора
 Петергофская дворцовая контора

Министерство императорского двора